Uddevalla kan syfta på:

 Uddevalla – tätort i Sverige
 Uddevalla kommun – kommun i Sverige
 Uddevalla stad – tidigare administrativ stad i Sverige
 Uddevalla församling – en församling i Uddevalla kontrakt i Göteborgs stift
 Uddevalla kyrka –  församlingskyrka i Uddevalla församling
Uddevalla distrikt – ett distrikt i Uddevalla kommun och Västra Götalands län
 Uddevalla centralstation – en järnvägsstation
 IFK Uddevalla – idrottsförening i Sverige
 Uddevalla eller uddevallare om rusdryck se Kaffekask

Se även
 Bäve församling – en tidigare församling del av Uddevalla församling förutom innan 1945 och med en annan utsträckning 1974–2014
 IK Oddevold – idrottsklubb i Sverige, vars namn är en äldre namnform för Uddevalla